Fossaria sonomaensis är en snäckart som beskrevs av Hemphill 1906. Fossaria sonomaensis ingår i släktet Fossaria och familjen dammsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dammsnäckor
sonomaensis